Setimo ima više značenja:
 Setimo (Kozenca)
 Setimo (Pavija)
 Setimo (Verona)